Нереальная любовь — голландская романтическая комедия 2007 года, режиссёр — Йорам Люрсен.
 Нереальная любовь — корейская романтическая комедия 2011 года, режиссёры — Ли Дон Юн, Пак Хон Гён, сценаристы — сёстры Хон.
 Нереальная любовь — российская романтическая комедия 2014 года, режиссёр — Арман Геворгян.